V-Markt ist der Name folgender Verbrauchermärkte:

 der Georg Jos. Kaes in Bayerisch-Schwaben und Oberbayern
 der V-Markt Wilhelm Klages GmbH Co. KG in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, 1998 von der Edeka Minden-Hannover übernommen, 2005 umbenannt